

Forze armate italiane 
 Volontario in ferma annuale – cittadino che sceglieva volontariamente di prestare servizio per un anno all'interno delle forze armate italiane
 Volontario in ferma breve – cittadino che sceglieva volontariamente di prestare servizio per la durata di tre anni all'interno delle forze armate italiane
 Volontario in ferma prefissata di 1 anno – militare delle forze armate italiane, che presta servizio nel periodo di un anno nelle forze armate italiane
 Volontario in ferma prefissata di 4 anni – militare delle forze armate italiane che presta servizio per quattro anni nelle forze armate italiane
 Volontario in servizio permanente – ruolo dell'esercito italiano

Altro 
 Volontario di guerra – militare o civile che si arruola in caso di conflitto all'interno di una forza armata in maniera volontaria

Pagine correlate 
 Volontariato